

Niemcy 
 Kolberg – dzielnica gminy Großkarolinenfeld w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Kolberg – dzielnica gminy Heidesee w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Kolberg-Körlin – dawny powiat

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Kołobrzeg

Osoby 
 Augustin Kolberg (1835–1909) – teolog
 Joseph Kolberg (1859–1917) – niemiecki ksiądz katolicki, pedagog, historyk Warmii.
 Oskar Kolberg (1814–1890) – polski etnograf
 Walter Kolberg – niemiecki polityk

Inne 
 Kolberg – film
 Kolberg – sztuka teatralna

Zobacz też 
 Colberg
 Kohlberg